Крюков, Виктор Иванович — Герой Социалистического Труда (1957).
 Крюков, Виктор Иванович (1926—2015) — русский советский писатель.
 Крюков, Виктор Иванович (род. 1951) — российский телевизионный режиссёр.